Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Landtages von Sachsen-Anhalt in der 2. Wahlperiode (1994–1998).

Präsidium 
 Präsident: Klaus Keitel (CDU)
 Vizepräsidenten: Ingrid Häußler (SPD), Roswitha Stolfa (PDS)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1994 setzte sich der Landtag zunächst wie folgt zusammen:

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag von Sachsen-Anhalt. 2. Wahlperiode. Volkshandbuch. 1. Auflage (PDF; 5,5 MB) 2. Auflage (PDF; 5,1 MB)

 02
Mitglieder 2. Wahlperiode